Voici une liste de mines situées à Witten, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne).

Liste

Notes et références

Voir aussi 
Liste de mines en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Witten
Rhénanie-du-Nord-Westphalie